Фамилии
 Жансак, Клод (1927—2016) — французская комедийная актриса

Топонимы
 Жансак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Жансак — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Жансак — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна

См. также 
 Жансак-де-Булонь
 Жансак-ла-Паллю
 Жансак-сюр-Гарон